

Et, et 
 et (&) – znak pisarski
 Et – oznaczenie grupy etylowej

ET 
 ET – zbiornik zewnętrzny promu kosmicznego
 ET – współczynnik osadzenia felgi
 ET () – czas wschodni (strefa czasowa)

E.T. 
 E.T. (oryg. ) – film fantastyczno-naukowy w reżyserii Stevena Spielberga
 E.T. the Extra-Terrestrial – książka mówiona oraz ścieżka dźwiękowa autorstwa Michaela Jacksona do filmu Stevena Spielberga
 E.T. the Extra-Terrestrial – gra komputerowa
 E.T. – singel Katy Perry z albumu Teenage Dream